The Devil's Rain peut faire référence à :
 The Devil's Rain (La Pluie du diable), film américain de Robert Fuest sorti en 1975,
 The Devil's Rain, septième album des Misfits sorti en 2011.